

Села:
 Могиляни — Запорізька область, Бердянський район
 Могиляни — Львівська область, Львівський район
 Могиляни — Рівненська область, Рівненський район

Залізнична станція:
 Могиляни — пасажирська залізнична станція Південно-Західної залізниці

Села:
 Могиляни — , Барановицький район
 Могиляни — , Берестовицький район

Моґіляни — сільська ґміна у південній Польщі